«Золото́й граммофо́н» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России . Была учреждена радиостанцией «Русское радио» и проводится ежегодно с 1996 года. Права принадлежат ЗАО «Русская Медиагруппа» и ЗАО «Русское Радио — Евразия».

О премии 
В декабре 1995 года в эфире «Русского радио» начала своё вещание радиопередача «Золотой граммофон», тогда ещё называвшаяся «Русская горка». Она представляла 12 песен, которые были наиболее часто заказываемыми в эфире самой радиостанции с помощью звонков, писем и сервиса пейджинговой связи (SMS-портал у радиостанции появился в 2004 году). Ведущим программы был Глеб Деев.

20 февраля 1999 года прекратила своё существование «Русская горка» и стартовал хит-парад «Золотой граммофон», в котором определялось 20 лучших песен недели. Первым ведущим программы был Глеб Деев, ему помогали Алексей Кортнев и Валдис Пельш. С 2000 по 2001 год программу вел Борис Кораблев (в это время у Андрея Чижова была программа-пародия «Золотой унитаз»). С 2001 по 2002 год программу вел Андрей Чижов. С 2002 по 2005 год ведущим программы стал Александр Карлов. С 2005 по 2008 год программу вела Алла Довлатова, ей помогал Андрей Малахов, а после Сергей Зверев. С 2008 по 2015 год программу вёл Роман Емельянов. Его заменяли Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Вадим Воронов и Алиса Селезнёва, Вадим Данилин и Белла Огурцова, Дмитрий Оленин.

С 11 сентября по 13 ноября 2015 года ведущим был Иван Суворов, который вёл исторические выпуски «Золотого граммофона». С 20 ноября 2015 года хит-парад ведёт Алёна Бородина.

Для того, чтобы получить премию, песня исполнителя должна продержаться в топ-листе 20 и более недель. Имена лауреатов объявляются на самой церемонии, после того как они были выбраны под влиянием слушателей «Русского радио». Граммофоны вручаются каждый год в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце, и в Санкт-Петербурге на день позже, в СКК «Ледовый дворец». Артистов награждают представители самых разных профессий — люди из телевидения, актёры театра или кино, представители политических кругов и т. д. За время существования премии появился термин «вручант», обозначающий тех людей которые награждают артистов «граммофонами».

В 2003 году с появлением интернет-голосования, обладателей статуэток, помимо слушателей «Русского радио», могли определять и зрители Первого канала. Так, с 8 августа 2003 до 2 декабря 2005 года существовал телевизионный интерактивный хит-парад в прямом эфире «Золотой граммофон на Первом». Первый выпуск провели Алла Довлатова и Константин Михайлов, далее их сменили Аврора и Егор Дружинин, а их соведущими были Николай Фоменко и Мария Голубкина. Позже «Золотой граммофон» вёл Андрей Малахов с приглашёнными артистами (иногда в паре с Яной Чуриковой). В одном из выпусков его заменил Иван Ургант.

В течение многих лет решением организаторов все исполнители выступали исключительно под фонограмму, однако со временем было положительно воспринято живое исполнение. Впервые это произошло на первой же церемонии в 1996 году, когда группа «Несчастный случай» исполнила песню «Это любовь». В следующий раз это произойдёт только в 1999 году, когда группа «Чайф» исполнила хит «Аргентина — Ямайка 5:0», а группа «Запрещенные барабанщики» — «Убили негра». 

Во время проведения премии она транслируется одновременно в прямом эфире «Русского радио» и на официальном сайте радиостанции. Телеверсия премии ежегодно выходит на «Первом канале» перед новогодними праздниками. Также повторы выходили на «РЕН ТВ», «СТС», «Пятом канале», «ТВ3» и «MTV», МУЗ-ТВ.

Премия повторяется на «Первом канале» с 2012 года.

Некоторые артисты, такие как  Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Глюкоза, Ирина Тонева, Ани Лорак, Николай Басков, Вера Брежнева получали по две статуэтки в год.

Единственным артистом, который получил две статуэтки два года подряд, является Григорий Лепс, а единственным обладателем трех статуэток за одну церемонию является Николай Басков.

В каждой церемонии принимал участие хотя бы один дебютант.

В 2015 году в честь 20-летия «Золотого граммофона» премия вручалась в СК «Олимпийский» впервые за 20 лет. Характерной особенностью было игнорирование данного мероприятия некоторыми знаковыми артистами, заявленными на церемонии (такими как Григорий Лепс) и раздача призовых статуэток личным проектам продюсера Владимира Киселёва (инициировавшего акционерный конфликт и получившим контроль над «РМГ» осенью 2015), таким как начинающий певец ЮрКисс (который является сыном Владимира Киселёва), новая мальчиковая версия молодого состава группы «Земляне — 2» (не имеющая никакого отношения к истории известной группы «Земляне» 80-х), новый состав группы «Русские» и некая группа «Бойкот» (последний коллектив также получил призовую статуэтку премии, тогда как песен этой группы вообще нет в ротации ни одной радиостанции FM-диапазона), что вызвало явное недоумение и негодование в среде музыкальной общественности и журналистов.

Возможно, общее мнение по данному вопросу высказала журналист Екатерина Гордон:
 — Мне смешно, чьи песни сейчас крутятся на этой радиостанции. У них такой семейный подряд. Елена Север — жена Владимира Киселёва, который пришёл на «Русское радио» после смещения прежнего руководства. ЮрКисс и ВладиМир — их сыновья. А Маша Вебер — жена правой руки Киселёва Сергея Бунина, возглавляющего у них совет директоров. Только у генерального директора Романа Саркисова жены нет. А так бы и она, наверное, крутилась. Над качеством репертуара этих жен и сыновей ржёт в голос весь шоу-бизнес. Просто никто не решается говорить об этом публично. Все побаиваются, что их не возьмут на «Русское радио» или уберут из эфира.

Производство статуэток 
«Золотой граммофон» представляет собой статуэтку из серебра и золота, установленную на платформе из оптического стекла с лазерной гравировкой. Все «граммофоны» создаются командой из 20 мастеров-ювелиров, причем все детали тщательно обрабатываются вручную в течение нескольких дней. На создание одной статуэтки уходит 110 граммов серебра 925-й пробы. Готовая фигурка покрывается золотом 999,9-й пробы толщиной 10 микрон. Платформа, на которой блистает музыкальный приз, весит 1,088 кг.

Количество наград 

Ниже представлен список всех артистов и исполнителей, получивших премию (на декабрь 2022 года), а также указаны обладатели специальной премии: «За вклад в историю отечественной музыки».

Ведущие премии

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телепередачи Первого канала
 
Золотой Граммофон
Музыкальные фестивали России
Мероприятия, регулярно проводимые с 1996 года
Телепередачи, запущенные в 1996 году
Хит-парады России
Музыкальные премии России
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи России